Die 2. Tennis-Bundesliga der Herren wurde in der Saison 2004 zum vierten Mal ausgetragen. Sie wurde in die 2. Bundesliga-Nord und -Süd aufgeteilt. In der 2. Bundesliga-Nord kämpften neun Mannschaften und in der 2. Bundesliga-Süd sieben Mannschaften um den Aufstieg in die Erstklassigkeit.

Spieltage und Mannschaften

2. Tennis-Bundesliga Herren Nord

Abschlusstabelle

Mannschaftskader

Ergebnisse 
Spielfreie Begegnungen werden nicht gelistet.

2. Tennis-Bundesliga Herren Süd

Abschlusstabelle

Mannschaftskader

Ergebnisse 
Spielfreie Begegnungen werden nicht gelistet.

Siehe auch 
 2. Tennis-Bundesliga (Damen) 2004
 2. Tennis-Bundesliga (Herren 30) 2004

Weblinks 
 Webauftritt des DTB (Ergebnisdienst)

Einzelnachweise 

2004
Tennissaison 2004